OTN steht für:
 Optisches Transportnetz

otn steht für:
 Tenango Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

Abkürzung